Europamästerskapet i basket för damer 2013 spelades i Frankrike. 16 nationer deltog i mästerskapet.

Den 27 juni spelade det svenska laget mot Frankrike i kvartsfinal och förlorade med 87–83. Sverige slutade på sjundeplats vilket är en tangering av det tidigare bästa resultatet som var en sjundeplats från 1987.

Kvalificerade länder
Av de 16 deltagande länderna var Polen direktkvalificerat som arrangör. Förutom Polen kvalificerade sig de fyra främsta lagen från Europamästerskapet 2011 plus värdnationen för Olympiska spelen 2012, Storbritannien. Resterande lag gick till Europamästerskapet via kvalspel under juni och juli 2012.

  (Värdnation)
  (EM 2011)
  (EM 2011)
  (EM 2011)
  (EM 2011)
  (OS 2012)
  (Kval, Grupp A)
  (Kval, Grupp A)
  (Kval, Grupp B)
  (Kval, Grupp B)
  (Kval, Grupp C)
  (Kval, Grupp C)
  (Kval, Grupp D)
  (Kval, Grupp D)
  (Kval, Grupp E)
  (Kval, Grupp E)

Spelorter

Lottningen
Lottningsceremonin hölls den 21 september 2012 i Paris.

Resultattabeller

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Mellanrundan

Grupp E

Grupp F

Slutspel

Placeringsmatcher

Källor

Externa länkar
 Officiell hemsida för Basket-EM 2013 

Internationella baskettävlingar i Frankrike
2013 i Frankrike
Sportåret 2013
Basketsäsongen 2012/2013
Sport i Lille
2013